Prepuštovec je lahko:
 Prepuštovec, Budinščina (Hrvaška)
 Prepuštovec, Zagreb (Hrvaška)